Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1974 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1974. Tytuł zdobył Bent Nørregaard Jensen.

Finał 
 Fredericia - 15 września 1974

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1974
1974 w sporcie żużlowym
1974 w Danii